Informàtica:
 Micro-Star International, marca de Taiwan que produeix ordinadors, plaques base, entre altres
 Circuit integrat - MSI (Medium Scale Integration)
 Windows Installer, prèviament conegut com a Microsoft Installer (MSI), motor per la instal·lació, manteniment i eliminació de programes en plataformes de Microsoft Windows
 Miscel·lània:
 Moviment Social Italià, organització política feixista
 Media Sports Investments, fons internacional d'inversió en esports
 Mindless Self Indulgence, grup de fusió punk, rock, hip-hop i música electrònica de Nova York, Estats Units